Atheliaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Atheliaceae i ordningen Atheliales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Atheliaceae